Горам има више значења:
 Горам (Њу Хемпшир)
 Горам (Њујорк)
 Горам (Мејн)
 Горам (Илиноис)
 Горам (Канзас)